Slag bij Tapae (86), Romeinse veldslag in Dacië
 Slag bij Tapae (101), Romeinse veldslag in Dacië